Domizia – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Domizio
Gens Domizia – gens romana
Domizia maggiore – nobildonna, zia dell'imperatore romano Nerone
Domizia Lepida – nobildonna, zia dell'imperatore romano Nerone
Domizia Longina – imperatrice romana, moglie di Domiziano
Domizia Decidiana – nobildonna romana, moglie di Gneo Giulio Agricola
Domizia Lucilla – nobildonna, madre dell'imperatore romano Marco Aurelio
Domizia Paolina – nobildonna, madre dell'imperatore romano Adriano
Domizia Faustina – nobildonna, figlia dell'imperatore romano Marco Aurelio morta infante